

Cinema 
I vampiri – serial cinematografico del 1915 diretto da Louis Feuillade
I vampiri – prima parte del primo episodio del serial
I vampiri – seconda parte del primo episodio del serial
I vampiri – film del 1930 diretto da Andrew Bennison e John Ford
I vampiri – film del 1957 diretto da Riccardo Freda (e Mario Bava, non accreditato)

Letteratura 
I vampiri – romanzo fantascientifico/horror di Richard Matheson del 1954

Pagine correlate 
Vampiri (disambigua)